Эрдельи, Михаил (Erdélyi Mihály; 1782—1837) — австрийский ветеринарный врач.
 Эрдельи, Штефан (1905—1968) — румынский шахматист, международный мастер (1950).

См. также 
 Эрдели

Примечания